Krasznogorszkojei járás, közigazgatási egység Oroszországban, az Altaji határterületen, székhelye Krasznogorszkoje
 Krasznogorszkojei járás, közigazgatási egység Oroszországban, Udmurtföldön, székhelye Krasznogorszkoje